Назва дільниць в двох містах Польщі:
 Страдом (Краків) () — міська дільниця в Кракові.
 Страдом () — традиційна і поточно вживана назва вулиці Страдомської () в даному районі.
 Страдом (Ченстохова) () — міська дільниця в Ченстохові.
 Ченстохова-Страдом () — назва вузлової залізничної станції в даному районі.

Інше 
 «Stradom S.A.» — текстильна фірма в Ченствохові.

Див. також 
 Страдомка